Phyllolobium är ett släkte av ärtväxter. Phyllolobium ingår i familjen ärtväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ärtväxter
Phyllolobium

es:Phyllolobium